Ю́рий Третьяко́в: Третьяков, Юрий Владимирович (род. 1962) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Третьяков, Юрий Дмитриевич (1931—2012) — российский химик, профессор, академик РАН.
 Третьяков, Юрий Иванович (род. 1963) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Третьяков, Юрий Ильич (род. 1960) — советский и российский художник.
 Третьяков, Юрий Фёдорович (1931—1985) — советский детский писатель.